

Astronomia
 5491 Kaulbach – asteroide della fascia principale

Geografia
 Kreimbach-Kaulbach – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Fridtjof Kaulbach – attore tedesco
 Friedrich Kaulbach – pittore tedesco

Pagine correlate
Von Kaulbach